La Hopman Cup 1991 è stata la 3ª edizione della Hopman Cup, torneo di tennis riservato a squadre miste.

Vi hanno partecipato squadre di tutti i continenti e si è disputata al Burswood Entertainment Complex di Perth in Australia dal 27 dicembre 1990 al 4 gennaio 1991. 
La vittoria è andata alla coppia jugoslava formata da Monica Seles e Goran Prpić,
che hanno battuto la coppia statunitense formata da David Wheaton e Zina Garrison.

Squadre

Teste di serie 
  – Zina Garrison e David Wheaton (finale)
  – Arantxa Sánchez Vicario e Emilio Sánchez (quarti)
  – Manuela Maleeva-Fragniere e Jakob Hlasek (semifinali)
  – Nataša Zvereva e Andrej Česnokov (quarti)
  – Elizabeth Smylie e Pat Cash (quarti)
  - Monica Seles e Goran Prpić (campioni)
  – Regina Rajchrtová e Petr Korda (quarti)
  – Catherine Tanvier e Guy Forget (semifinali)

Non teste di serie 
  – Sarah Loosemore e Jeremy Bates (primo turno)
  – Isabel Cueto e Carl-Uwe Steeb (primo turno)
  – Raffaella Reggi e Paolo Canè (primo turno)
  – Manon Bollegraf e Michiel Schapers (primo turno)

Tabellone

Primo turno

Jugoslavia vs. Italia

Francia vs. Paesi Bassi

Cecoslovacchia vs. Germania

Australia vs. Gran Bretagna

Quarti di finale

Stati Uniti vs. Cecoslovacchia

Jugoslavia vs. Unione Sovietica

Svizzera vs. Australia

Francia vs. Spagna

Semifinali

Jugoslavia vs. Francia

Stati Uniti vs. Svizzera

Finale

Jugoslavia vs. Stati Uniti

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1991
Hopman Cup
ATP Tour 1991